Cova de Lua é uma aldeia da freguesia de Espinhosela, concelho de Bragança.

Património edificado 
 Capela da Senhora da Hera

Espinhosela
Aldeias do Distrito de Bragança